Grasberg (Duitsland), in Duitsland
Grasbergmijn, in Papoea (Indonesië)